Браунс-Валли:
 Браунс-Валли — город в округе Траверс, штат Миннесота, США.
 Браунс-Валли — тауншип в округе Биг-Стон, Миннесота, США.